Coșernița se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Coșernița - localitate centru de comună din raionul Criuleni
 Coșernița - localitate centru de comună din raionul Florești

Localități omonime din Republica Moldova